Mys Rog (Transkription von ) ist der Name folgender Kaps:
 Mys Rog (Enderbyland), Kap an der Küste des Enderbylands, Antarktika
 Mys Rog (Prinzessin-Elisabeth-Land), Kap an der Ingrid-Christensen-Küste, Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika